Гургаон:

 Гургаон — второй по величине город в индийском штате Харьяна.
 Гургаон — округ в индийском штате Харьяна.